Jamal Alioui – calciatore francese naturalizzato marocchino
 Nabil Alioui – calciatore francese
 Rachid Alioui – calciatore francese naturalizzato marocchino